Ботез () — фамилия. Известные носители:

 Ботез, Александра (род. 1995) — канадско-американская шахматистка, мастер ФИДЕ.
 Ботез, Демостене (1893—1973) — румынский поэт и прозаик.
 Ботез, Калипсо (1880—1933) — румынская писательница, суфражистка и правозащитница.
 Ботез, Константин (род. 1935) — румынский шахматист, мастер ФИДЕ.
 Ботез, Михай (1940—1995) — румынский политик, дипломат.